Hancock County er navnet på 10 counties i USA. Alle opkaldt efter John Hancock der var leder af den amerikanske revolution:

 Hancock County, Georgia
 Hancock County, Illinois
 Hancock County, Indiana
 Hancock County, Iowa
 Hancock County, Kentucky
 Hancock County, Maine
 Hancock County, Mississippi
 Hancock County, Ohio
 Hancock County, Tennessee
 Hancock County, West Virginia

Formerly 
 Winston County, Alabama, navngivet Hancock County indtil 1858